Guardolobo puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
El nombre común de la planta Verbascum sinuatum.
El nombre común de la planta '''''Verbascum thapsus.